«Пульгынбёль» ( — Красная Звезда) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Чхоллима за станцией «Чону» и является конечной.

Открыта 6 сентября 1973 года в составе пускового участка Пхеньянского метрополитена «Пульгынбёль» — «Понхва».

Станции Пхеньянского метрополитена